Оппольцер, Иоганн фон (1808—1871) — австрийский врач-клиницист.
 Оппольцер, Теодор (1841—1886) — австрийский астроном.

Другое 
 Оппольцер — останки крупного ударного кратера в южной части Залива Центральный, практически в центре видимой стороны Луны.

Примечания